Marko Marić ist der Name folgender Personen:

* Marko Marić (Fußballspieler, 1983) (* 1983), kroatischer Fußballspieler 
 Marko Marić (Fußballspieler, 1996) (* 1996), kroatischer Fußballspieler